Сан Антонио дел Рио има више значења:

 Сан Антонио дел Рио (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Антонио дел Рио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Рио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику